Birkenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Birkenhauer (* 1961), deutsche Übersetzerin
 Erich Birkenhauer (1903–1941), deutscher Journalist und Politiker (KPD)
 Josef Birkenhauer (1929–2009), deutscher Geograf
 Theresia Birkenhauer (1955–2006), deutsche Theaterwissenschaftlerin und Dramaturgin